Felix Weber (1903-1982), Zwitsers politicus
 Felix Weber, pseudoniem van de schrijver Gauke Andriesse (1959)